Ternowa (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Charkiw, siehe Ternowa (Charkiw)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Derhatschi, siehe Ternowa (Derhatschi)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Tschuhujiw, siehe Ternowa (Tschuhujiw)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Dunajiwzi, siehe Ternowa (Dunajiwzi)